Озоріу () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Ана ді Каштру Озоріу — португальська феміністка, дитяча письменниця, фольклористка, журналістика, педагогиня, перекладачка і республіканська діячка
 Мануел Луїс Озоріу — бразильський військовик і політик